Гражданская война в Парагвае:
 Гражданская война в Парагвае (1922—1923)
 Гражданская война в Парагвае (1947)